Каролін Возняцкі була чинною чемпіонкою, але вирішила того року не брати участі.
Леся Цуренко виграла титул, у фіналі перемігши Урсулу Радванську з рахунком 7–5, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Стамбул Cup, одиночний розряд
2015